Noite em Bizâncio é um romance e filme da década de 1970. O autor do romance e o roteiro do filme é Irwin Shaw (1973), e o diretor do filme é Jerry London (1978).

Ver também 
 Projeto para o Novo Século Americano

Filmes baseados em romances de autores dos Estados Unidos
Telefilmes de drama dos Estados Unidos
Telefilmes dos Estados Unidos de 1978
Filmes ambientados em aviões
Filmes sobre desastres aéreos
Filmes sobre sequestros de aeronaves
Romances de terror dos Estados Unidos
Romances de suspense dos Estados Unidos